Molekulska formula -{C17H14O8}- se može odnositi na:

 Aksilarin
 Eupatolitin
 Spinacetin
 Siringetin